

Primeira Liga

Narrativa 
Nesta temporada não se sabia muito bem quem era favorito. O Porto, surpreendentemente, não ganhava há 3 anos, o Sporting vinha de uma época que desiludiu, e o Benfica com os mesmos problemas financeiros e vindo de um 6º lugar da época passada. Isto tudo vindo de uma época onde um surpreendente Boavista ganhou o campeonato e podia obviamente repetir o feito.

Logo na 1ª Jornada houve um Sporting vs Porto onde o Sporting ganha por 1-0 com golo de Marius Nicolae mas as jornadas seguintes não foram animadoras para o Sporting. Quando Jardel, ex goleador do Porto, é contratado ao Sporting, inicia-se então um período demolidor onde a dupla João Pinto - Jardel é eficaz. Com novamente o Boavista a lutar pelo título a par com o Sporting, este último joga em casa com o grande rival Benfica e tem a grande oportunidade de selar o campeonato frente ao seu rival. No entanto, com um empate por 1-1 a decisão do título do Sporting ficou adiada para o empate 2-2 com o Vitória de Setúbal. Para grande euforia dos adeptos leoninos e por ironia do destino o Benfica, que tinha adiado a questão do título, dá uma ajuda ao Sporting e vence o Boavista por 2-1, dando o 18º campeonato ao Sporting. A festa fez-se em Alvalade contra o Beira Mar ganhando por 2-1.

Classificação

Quadro de resultados 

<small>Fonte: Futebol Português em Números</small>

Melhores marcadores

Liga de Honra 

 
Futebol de 2002 em Portugal
Campeonato Português de Futebol